FKP kan hsyfta på:

 FKP – valutakoden ISO 4217 för Falklandspund
 FKP – ett politiskt parti i Finland 1918-1990, se Finlands kommunistiska parti
 FKP – ett politiskt parti i Finland 1997-, se Finlands kommunistiska parti (1997)